Флаг «муниципального образования — Каси́мовский муниципальный район Рязанской области» Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 июня 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1047.

Описание флага 

Прямоугольное синее полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее изображения фигур герба района (в версии без вольной части) в белом и жёлтом цвете; вдоль древка расположена жёлтая полоса, занимающая 1/5 полотнища; в верхней части полосы изображена старинная княжеская шапка зелёного цвета, имеющая чёрную опушку и жёлтое украшение («городок») с синим самоцветным камнем.

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле серебряная перевязь влево, сопровождаемая вверху золотым корабельным основанием, положенным в косвенный слева пояс и обращённым вправо; внизу — серебряным парусом с золотыми верёвками, обращённым вправо и укреплённым на серебряной мачте серебряным флажком о двух косицах, обращённым вправо».

Обоснование символики 
В 1779 году Указом императрицы Екатерины II город Касимов получил свою эмблему, изображавшую «в голубом поле корабельное основание, означающее, что из сего места доставляются к строению корабельному принадлежащие леса».

Изображение корабля у египтян и финикийцев символизировало торговое предприятие, жизненный успех; в христианстве — церковь, помогающую человеку преодолеть жизненное море. В российской геральдике корабль — символ доброй надежды и счастья. Но корабельное основание есть только в гербе и флаге муниципального образования — города Касимов и Касимовского муниципального района.

Жёлтая полоса свидетельствует о принадлежности района к Рязанской области.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением корабля